Аллсвенскан 1969 () — 45-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 19 апреля и закончился 25 октября 1969 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1969 
Швеция
Спорт в Швеции в 1969 году